Pentagram – figura geometryczna
 Pentagram – doom metalowa grupa muzyczna
 Pentagram – album muzyczny zespołu Pentagram
 Pentagram – album grupy Gorgoroth
 Pentagram – powieść autorstwa Jo Nesbø
 Pentagram (Mezarkabul) – turecka heavy metalowa grupa muzyczna, w Turcji stosująca nazwę Pentagram, za granicą zaś Mezarkabul
 Pentagram – firma produkująca urządzenia sieciowe (m.in. routery) oraz odtwarzacze multimedialne